«Охотники на лосей» — американский короткометражный мультфильм о Микки Маусе 1937 года, созданный Walt Disney Productions и выпущенный United Artists. Это 93-й короткометражный фильм в серии фильмов о Микки Маусе и четвертый за тот год.

Этот мультфильм был выпущен в том же году, что и «Белоснежка и семь гномов» (1937).

Описание 
Микки Маус, Дональд Дак и Гуфи отправляются в лес, чтобы поохотиться на лося. А чтобы приманить его, Дональд и Гуфи переодеваются в костюм лосихи. Но когда появляется настоящий лось, их идеальный план дает трещину.

Роли озвучивали 
 Микки Маус: Уолт Дисней
 Дональд Дак: Кларенс Нэш
 Гуфи: Пинто Колвиг

Медиа 
«Охотники на лосей» послужил основой, а также названием для третьего этапа видеоигры , выпущенной для Super NES, Genesis, Sega CD и PlayStation (на последней — под названием Mickey’s Wild Adventure).

Примечания 

Рисованные мультфильмы США 1937 года
Короткометражные мультфильмы с Микки Маусом
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы Бена Шарпстина
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем